Rogowo (gemeente in powiat Rypiński)
 Rogowo (gemeente in powiat Żniński)
 Rogowo (powiat Rypiński)
 Rogowo (powiat Toruński)
 Rogowo (powiat Żniński)